Osoby o tym nazwisku:
 Akil Gjakova − kosowski judoka
 Nora Gjakova − kosowska judoczka

Zobacz też:
 Gjakova − albańskojęzyczna nazwa miasta Djakowica
 Gjakova − gmina z siedzibą w mieście Djakowica